Sigil  – Applicazione open source multipiattaforma per la creazione e l'editing di formati file ebook ePub
Sigil – Termine usato in informatica
Sigil  – Città immaginaria nell'ambientazione Planescape